Мица́р (ζ UMa) — звезда в созвездии Большой Медведицы, вторая от конца «ручки» большого «ковша». Название происходит от арабского  (ми: зар), что означает «пояс». Видимая звёздная величина 2,40, спектральный класс A1 V, расстояние около 78 световых лет. Для эпохи J2000.0 прямое восхождение составляет 13ч 23м 55.51с, склонение +54° 55′ 31,4″.

Общая информация 

Люди с хорошим зрением видят рядом с Мицаром ещё одну звезду, называемую Алькор или 80 UMa. Название в переводе с арабского означает «забытая» или «незначительная». Способность видеть Алькор — традиционный способ проверки зрения. Звёздная величина Алькора — 4,02, спектральный класс A5 V. Расстояние между Мицаром и Алькором превышает четверть светового года. Долгое время не удавалось доказать физическое единство системы Алькор—Мицар (близость собственного движения звёзд ещё не означает вхождения в двойную систему); в 2009 году астрономы Рочестерского университета провели более точные измерения и показали, что обе звезды входят в физически связанную систему, состоящую из 6 звёзд. Таким образом, кратная система (Мицар—Алькор) состоит из шести компонентов: две двойные звезды Мицар А и Мицар В, а также лежащая на расстоянии около 0,3 светового года от них двойная звезда Алькор (около 12 угловых минут).

При наблюдении в телескоп Мицар сам по себе виден как двойная звезда, включающая Мицар A и Мицар B. Мицар B имеет звёздную величину 4,0 и спектральный класс A7, расстояние между Мицаром A и Мицаром B — 380 а. е. (15 угловых секунд), период обращения — несколько тысяч лет.

Интересные факты 
Две звезды Мицар и Алькор входят в парный астеризм «Конь и всадник», но эти эпитеты не являются переводом арабских названий звёзд, как часто ошибочно считают.

Существует также легенда, что якобы в Древнем Египте в элитные войска фараона набирали юношей, которые могли различать эти звезды. Это было доказательством, что зрение было достаточно острым. В версиях легенды фигурируют греческие лучники или индейские охотники. Нет подтверждения реальности этих фактов. Кроме того, Мицар и Алькор различимы как отдельные звёзды даже при средней остроте зрения, которой обладают люди с миопией до 1 диоптрии без патологий сетчатки.

В честь звезды Алькор получила своё название крупнейшая в мире криофирма.

В арабской литературе утверждается, что только обладающие самым острым зрением могут видеть компаньона Мицара. Арабский лексикограф XIV века Файрузабади назвал его «нашей загадкой», в то время как персидский астроном, географ и писатель XIII века Закария аль-Казвини сказал, что «люди проверяли своё зрение этой звездой».

Примечания

Ссылки 

 Исторически двойная звезда оказалась шестикратной

Движущаяся группа звёзд Большой Медведицы
Большой Ковш
Объекты Байера
Объекты Флемстида
Кратные звёзды
Двойные звёзды
Четверные звёзды
Белые звёзды главной последовательности